Campari Soda ist
ein Aperitifgetränk: Campari mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser
ein Song der Schweizer Band Taxi, siehe Campari Soda (Lied)